est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens ayant vécu durant le Permien supérieur dans ce qui est aujourd'hui la Russie européenne. Une seule espèce est connue, , décrit par le paléontologue Boris Pavlovitch Vyushkov en .

En raison du fait que le taxon n'est référé que par un seul crâne connu, la validité de Pravoslavlevia a donc été remise maintes fois en question au cours du . D'abord classé comme une nouvelle espèce du genre Inostrancevia, puis considéré comme un juvénile de ce dernier, il lui faudra attendre  pour être reconnu comme un genre distinct et valide. 

Les études publiées depuis  classent Pravoslavlevia comme appartenant à un regroupement de gorgonopsiens russes, aux côtés des genres Sauroctonus, Suchogorgon et Inostrancevia, en raison de certaines caractéristiques crâniennes partagées.

Historique des recherches 
Lors de la découverte du crâne holotype, qui est le seul fossile connu de l'animal, le paléontologue russe  considère ce dernier comme une nouvelle espèce du genre Inostrancevia, le nommant ainsi I. parva en . En , Ivan Efremov émet des doutes sur la validité du taxon et considère le spécimen comme un représentant juvénile d'une des espèces du genre Inostrancevia. En , dans un article concernant la révision des gorgonopsiens de la Dvina septentrionale,  reconnait un nouveau genre de gorgonopsiens, qu'il décrit sous le nom de Pravoslavlevia parva, en hommage à Pravoslavlev. La justification pour cette reclassification est la présence de dents postcanines situées sur la mâchoire inférieure, une caractéristique non présente chez Inostrancevia.

Description 

Peu de description peut être faite de l'anatomie de Pravoslavlevia, car il n'est actuellement connu que par un crâne partiellement conservé. C'est un gorgonopsien de taille moyenne rassemblant superficiellement à Lycaenops, possédant un crâne mesurant  pour une longueur totale estimé à environ . Le crâne dispose des orbites saillantes, avec une fosse temporale petite et allongée verticalement.

Classification 
En ,  publie une monographie qui divise les Gorgonopsidae en trois sous-familles : Gorgonopsinae, Rubidgeinae et Inostranceviinae, ce dernier mentionné réunissant Pravoslavlevia et Inostrancevia, notamment en raison de nombreux points communs partagés sur le crâne. Des analyses phylogénétiques ultérieurs publiées à partir de  classent Pravoslavlevia dans un regroupement russe des gorgonopsiens « avancés », aux côtés des genres apparentés tels Sauroctonus ou Suchogorgon.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

 Liste des synapsides non-mammaliens
 Therapsida
 Gorgonopsia
 Inostranceviinae
 Inostrancevia

Références taxonomiques 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Paléontologie en Russie
Gorgonopsia
Taxon fossile décrit en 1953
Taxon fossile décrit en 1927